Serie A 2015-2016 (cunoscut sub numele de Serie A TIM din motive de sponsorizare) este sezonul cu numărul 114 al Serie A, al 84-lea într-un turneu de round-robin, iar 6 de la organizarea sub un comitet liga separat de Serie B cu campania care a început pe 22 august 2015 și se va încheia la 15 mai 2016.

Evenimente 
La 28 aprilie 2015, Carpi a obținut prima promovare din istoria clubului în  Serie A, după ce a debutat în Serie B cu un an înainte, devenind echipa cu numărul 64 care participă în Serie A de la sezonul 1929-1930.  La 16 mai, Frosinone, de asemenea, a câștigat dreptul de a promova în Serie A, devenind a 65 echipă care participa. 

La 9 iunie 2015,Bologna a câștigat Serie B play-off, revenind la Serie A, după doar un an.

Acest sezon de Serie A este probabil primul sezon care are tehnologia goal-line puse în aplicare după plângerile grave de la directori generali,de la diverse echipe "(primul Adriano Galliani) în ceea ce privește controversate obiective fantomă în timpul ultimelor sezoane de Serie A.

Stadioane și locații

Staff și sponsori

Clasament

Meciuri

Topul marcatorilor

Topul pasatorilor

Note 

Sezoane Serie A
2015 în fotbal
2016 în fotbal
2015 în Italia
2016 în Italia